Igreja Ortodoxa Etíope —  igreja nacional da Etiópia, que fez parte da Igreja Ortodoxa Copta até 1959 e atualmente é autocéfala
Igreja Ortodoxa Etíope no Exílio — antiga igreja autocéfala nascida de um cisma na Igreja Ortodoxa Etíope em 1991
Igreja Católica Etíope — igreja particular oriental sui iuris em comunhão com a Igreja Católica
Igreja Católica na Etiópia — parte da Igreja Católica, a qual é seguida por menos de 1% da população da Etiópia

Desambiguações de religião